Coulterville, une ville en Californie.
 Coulterville, un village de l'Illinois.
 Coulterville, une communauté dans la ville de Caledon (Canada).
 Coulterville, village de la communauté de South Versailles Township, dans le Comté d'Allegheny en Pennsylvanie.